До списку лускокрилих Намібії віднесені денні метелики, що були зареєстровані в Намібії.

Згідно з оцінками, станом на 2017 рік зареєстровано 224 види метеликів з 5 родин, що трапляються на території Намібії. 6 видів є ендемічними.

Родина Косатцеві (Papilionidae)

Підродина Papilioninae

Триба Papilionini 
 Papilio nireus lyaeus Doubleday, 1845
 Papilio demodocus Esper, [1798]

Триба Leptocercini 
 Graphium antheus (Cramer, 1779)
 Graphium porthaon (Hewitson, 1865)
 Graphium angolanus (Goeze, 1779)
 Graphium schaffgotschi (Niepelt, 1927)

Родина Біланові (Pieridae)

Підродина Coliadinae 
 Eurema brigitta (Stoll, [1780])
 Eurema hecabe solifera (Butler, 1875)
 Catopsilia florella (Fabricius, 1775)
 Colias electo (Linnaeus, 1763)

Підродина Pierinae 
 Colotis amata williami Henning & Henning, 1994
 Colotis antevippe gavisa (Wallengren, 1857)
 Colotis celimene pholoe (Wallengren, 1860)
 Colotis danae annae (Wallengren, 1857)
 Colotis danae walkeri (Butler, 1884)
 Colotis doubledayi (Hopffer, 1862)
 Colotis euippe omphale (Godart, 1819)
 Colotis evagore antigone (Boisduval, 1836)
 Colotis evenina (Wallengren, 1857)
 Colotis ione (Godart, 1819)
 Colotis lais (Butler, 1876)
 Colotis pallene (Hopffer, 1855)
 Colotis regina (Trimen, 1863)
 Colotis vesta mutans (Butler, 1877)
 Colotis eris (Klug, 1829)
 Colotis subfasciatus (Swainson, 1833)
 Colotis agoye agoye (Wallengren, 1857)
 Colotis agoye bowkeri (Trimen, 1883)
 Eronia leda (Boisduval, 1847)
 Pinacopterix eriphia (Godart, [1819])
 Nepheronia buquetii (Boisduval, 1836)
 Nepheronia thalassina sinalata (Suffert, 1904)

Триба Pierini 
 Appias sylvia nyasana (Butler, 1897)
 Pontia helice (Linnaeus, 1764)
 Mylothris agathina (Cramer, 1779)
 Belenois aurota (Fabricius, 1793)
 Belenois creona severina (Stoll, 1781)
 Belenois gidica abyssinica (Lucas, 1852)

Синявцеві (Lycaenidae)

Підродина Miletinae

Триба Miletini 
 Lachnocnema bibulus (Fabricius, 1793)
 Lachnocnema durbani Trimen & Bowker, 1887
 Thestor protumnus aridus van Son, 1941

Підродина Lipteninae

Триба Liptenini 
 Alaena amazoula congoana Aurivillius, 1914
 Alaena brainei Vári, 1976 (endemic)
 Cnodontes pallida (Trimen, 1898)

Підродина Хвостюшки (Theclinae) 
 Myrina silenus ficedula Trimen, 1879
 Myrina silenus suzannae Larsen & Plowes, 1991

Триба Aphnaeini 
 Chrysoritis chrysantas (Trimen, 1868)
 Trimenia macmasteri mijburghi Dickson, 1980
 Trimenia wykehami (Dickson, 1969)
 Cigaritis ella (Hewitson, 1865)
 Cigaritis homeyeri (Dewitz, 1887)
 Cigaritis modestus (Trimen, 1891)
 Cigaritis mozambica (Bertoloni, 1850)
 Cigaritis namaquus (Trimen, 1874)
 Cigaritis natalensis (Westwood, 1851)
 Cigaritis phanes (Trimen, 1873)
 Axiocerses tjoane (Wallengren, 1857)
 Axiocerses amanga amanga (Westwood, 1881)
 Axiocerses amanga baumi Weymer, 1901
 Aloeides aranda (Wallengren, 1857)
 Aloeides namibiensis Henning & Henning, 1994
 Aloeides damarensis (Trimen, 1891)
 Aloeides molomo krooni Tite & Dickson, 1973
 Aloeides taikosama (Wallengren, 1857)
 Aloeides simplex (Trimen, 1893)
 Aloeides tearei Henning & Henning, 1982
 Aloeides nollothi Tite & Dickson, 1977
 Aloeides argenteus Henning & Henning, 1994
 Aphnaeus erikssoni Trimen, 1891
 Tylopaedia sardonyx sardonyx (Trimen, 1868)
 Tylopaedia sardonyx cerita Henning & Henning, 1998
 Phasis clavum Murray, 1935

Триба Легіти (Theclini) 
 Hypolycaena philippus (Fabricius, 1793)
 Hemiolaus caeculus tsodiloensis (Pinhey, 1969)
 Leptomyrina henningi Dickson, 1976
 Leptomyrina lara (Linnaeus, 1764)
 Iolaus alienus sophiae Henning & Henning, 1991
 Iolaus mimosae pamelae (Dickson, 1976)
 Iolaus nasisii (Riley, 1928)
 Iolaus obscurus Aurivillius, 1923 (endemic)
 Iolaus silarus brainei Henning & Henning, 1984
 Stugeta bowkeri tearei Dickson, 1980
 Stugeta subinfuscata Grünberg, 1910
 Pilodeudorix obscurata (Trimen, 1891)
 Deudorix antalus (Hopffer, 1855)
 Deudorix dinochares Grose-Smith, 1887

Підродина Polyommatinae

Триба Lycaenesthini 
 Anthene amarah (Guérin-Méneville, 1849)
 Anthene contrastata mashuna (Stevenson, 1937)
 Anthene otacilia (Trimen, 1868)

Триба Polyommatini 
 Cupidopsis cissus (Godart, [1824])
 Cupidopsis jobates (Hopffer, 1855)
 Pseudonacaduba sichela (Wallengren, 1857)
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) — синявець гороховий
 Cacyreus dicksoni Pennington, 1962
 Cacyreus lingeus (Stoll, 1782)
 Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) — синявець Піритой
 Leptotes pulchra (Murray, 1874)
 Tuxentius calice (Hopffer, 1855)
 Tuxentius melaena (Trimen & Bowker, 1887)
 Tarucus sybaris linearis (Aurivillius, 1924)
 Zintha hintza krooni (Dickson, 1973)
 Zizeeria knysna (Trimen, 1862)
 Actizera lucida (Trimen, 1883)
 Zizula hylax (Fabricius, 1775)
 Brephidium metophis (Wallengren, 1860)
 Azanus jesous (Guérin-Méneville, 1849)
 Azanus ubaldus (Stoll, 1782)
 Eicochrysops hippocrates (Fabricius, 1793)
 Eicochrysops messapus mahallakoaena (Wallengren, 1857)
 Euchrysops barkeri (Trimen, 1893)
 Euchrysops dolorosa (Trimen & Bowker, 1887)
 Euchrysops malathana (Boisduval, 1833)
 Euchrysops osiris (Hopffer, 1855)
 Euchrysops subpallida Bethune-Baker, 1923
 Chilades trochylus (Freyer, [1843])
 Lepidochrysops michellae Henning & Henning, 1983 (endemic)
 Lepidochrysops patricia (Trimen & Bowker, 1887)
 Lepidochrysops plebeia (Butler, 1898)
 Lepidochrysops vansoni (Swanepoel, 1949)

Родина Сонцевики (Nymphalidae)

Підродина Danainae

Триба Danaini 
 Danaus chrysippus orientis (Aurivillius, 1909)
 Tirumala petiverana (Doubleday, 1847)
 Amauris niavius (Linnaeus, 1758)
 Amauris tartarea Mabille, 1876

Підродина Satyrinae

Триба Melanitini 
 Melanitis leda (Linnaeus, 1758)

Триба Satyrini 
 Heteropsis perspicua (Trimen, 1873)
 Heteropsis simonsii (Butler, 1877)
 Ypthima asterope asterope (Klug, 1832)
 Ypthima asterope hereroica van Son, 1955
 Coenyropsis natalii (Boisduval, 1847)
 Physcaeneura panda (Boisduval, 1847)
 Stygionympha robertsoni (Riley, 1932)
 Stygionympha irrorata (Trimen, 1873)

Підродина Charaxinae

Триба Charaxini 
 Charaxes varanes vologeses (Mabille, 1876)
 Charaxes candiope (Godart, 1824)
 Charaxes jasius saturnus Butler, 1866
 Charaxes brutus natalensis Staudinger, 1885
 Charaxes bohemani Felder & Felder, 1859
 Charaxes achaemenes Felder & Felder, 1867
 Charaxes brainei van Son, 1966
 Charaxes guderiana (Dewitz, 1879)
 Charaxes zoolina (Westwood, [1850])

Підродина Nymphalinae

Триба Nymphalini 
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
 Junonia hierta cebrene Trimen, 1870
 Junonia natalica (Felder & Felder, 1860)
 Junonia oenone (Linnaeus, 1758)
 Junonia orithya madagascariensis Guenée, 1865
 Protogoniomorpha parhassus (Drury, 1782)
 Precis antilope (Feisthamel, 1850)
 Precis octavia sesamus Trimen, 1883
 Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)

Підродина Biblidinae

Триба Biblidini 
 Byblia anvatara acheloia (Wallengren, 1857)
 Byblia ilithyia (Drury, 1773)

Epicaliini 
 Sevenia amulia benguelae (Chapman, 1872)
 Sevenia pechueli (Dewitz, 1879)
 Sevenia rosa (Hewitson, 1877)
 Sevenia trimeni (Aurivillius, 1899)

Підродина Limenitinae

Триба Limenitidini 
 Pseudacraea poggei (Dewitz, 1879)

Триба Neptidini 
 Neptis jordani Neave, 1910

Триба Adoliadini 
 Hamanumida daedalus (Fabricius, 1775)

Підродина Heliconiinae

Триба Acraeini 
 Acraea acara acara Hewitson, 1865
 Acraea acara melanophanes Le Cerf, 1927
 Acraea anemosa Hewitson, 1865
 Acraea brainei Henning, 1986 (endemic)
 Acraea hypoleuca Trimen, 1898 (endemic)
 Acraea neobule Doubleday, 1847
 Acraea trimeni Aurivillius, 1899
 Acraea zetes (Linnaeus, 1758)
 Acraea acrita ambigua Trimen, 1891
 Acraea atolmis Westwood, 1881
 Acraea nohara Boisduval, 1847
 Acraea atergatis Westwood, 1881
 Acraea axina Westwood, 1881
 Acraea caldarena Hewitson, 1877
 Acraea ella Eltringham, 1911
 Acraea lygus Druce, 1875
 Acraea natalica Boisduval, 1847
 Acraea stenobea Wallengren, 1860
 Acraea acerata Hewitson, 1874
 Acraea encedon (Linnaeus, 1758)
 Acraea serena (Fabricius, 1775)
 Acraea esebria Hewitson, 1861
 Acraea burni Butler, 1896
 Acraea rahira Boisduval, 1833

Триба Vagrantini 
 Phalanta phalantha aethiopica (Rothschild & Jordan, 1903)

Головчаки (Hesperiidae)

Підродина Coeliadinae 
 Coeliades forestan (Stoll, [1782])
 Coeliades libeon (Druce, 1875)
 Coeliades pisistratus (Fabricius, 1793)

Підродина Pyrginae

Триба Celaenorrhinini 
 Eretis melania Mabille, 1891
 Sarangesa gaerdesi gaerdesi Evans, 1949
 Sarangesa gaerdesi smithae Vári, 1976
 Sarangesa phidyle (Walker, 1870)
 Sarangesa seineri Strand, 1909
 Alenia namaqua Vári, 1974

Триба Tagiadini 
 Caprona cassualalla Bethune-Baker, 1911
 Abantis paradisea (Butler, 1870)
 Abantis tettensis Hopffer, 1855
 Abantis zambesiaca (Westwood, 1874)

Триба Carcharodini 
 Spialia colotes transvaaliae (Trimen & Bowker, 1889)
 Spialia delagoae (Trimen, 1898)
 Spialia depauperata australis de Jong, 1978
 Spialia diomus ferax (Wallengren, 1863)
 Spialia mafa (Trimen, 1870)
 Spialia nanus (Trimen & Bowker, 1889)
 Spialia secessus (Trimen, 1891)
 Spialia spio (Linnaeus, 1764)
 Gomalia elma (Trimen, 1862)

Підродина Hesperiinae

Триба Aeromachini 
 Kedestes callicles (Hewitson, 1868)
 Kedestes lepenula (Wallengren, 1857)
 Kedestes monostichus Hancock & Gardiner, 1982
 Kedestes sublineata Pennington, 1953 (endemic)
 Andronymus neander (Plötz, 1884)
 Zophopetes dysmephila (Trimen, 1868)
 Platylesches neba (Hewitson, 1877)
 Platylesches shona Evans, 1937
 Platylesches tina Evans, 1937

Триба Baorini 
 Pelopidas mathias (Fabricius, 1798)
 Pelopidas thrax (Hübner, 1821)
 Borbo borbonica (Boisduval, 1833)
 Borbo fallax (Gaede, 1916)
 Borbo fatuellus (Hopffer, 1855)
 Borbo gemella (Mabille, 1884)
 Gegenes niso (Linnaeus, 1764)
 Gegenes pumilio gambica (Mabille, 1878)

Підродина Heteropterinae 
 Metisella willemi (Wallengren, 1857)

Примітки

Посилання 
 Seitz, A. Die Gross-Schmetterlinge der Erde 13: Die Afrikanischen Tagfalter. Plates
 Seitz, A. Die Gross-Schmetterlinge der Erde 13: Die Afrikanischen Tagfalter. Text 

денних метеликів
денних метеликів
Намібія